Slowzow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Jakowlewitsch Slowzow (1844–1907), russischer Forschungsreisender
 Pjotr Andrejewitsch Slowzow (1767–1843), russischer Historiker, Heimatforscher und Dichter